Bordan oder Bordán ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Bordan (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Dezső Bordán (* 1943), ungarischer Turner
 Lili Bordán (* 1982), ungarisch-US-amerikanische Schauspielerin und Filmschaffende